Парче́вский — фамилия. Известные носители:

 
 Парчевский, Альфонс Ипполитович (1849—1933) — юрист, политик.
 Парчевский, Павел Антонович (1854 — после 1917) — русский военачальник, генерал-лейтенант Генерального штаба.
 Парчевский, Фома (1880—1932) — польский философ и деятель Февральской революции в России.